Мілль () — прізвище.

Відомі носії
 Вільям С. Де Мілль (1878—1955) — американський сценарист і режисер епохи німого кіно.
 Джон Стюарт Мілль (1806—1883) — британський філософ, політичний економіст.
 Сесіль Блаунт Де Мілль (1881—1959) — американський кінорежисер та продюсер, лауреат премії «Оскар».

Див. також 
 Міль (значення)
 Мілле (значення)